

Geografia 
 Miki – comune azero nel distretto di Astara
 Miki – città giapponese della prefettura di Hyōgo
 Miki – cittadina giapponese della prefettura di Kagawa

Persone 
 Paolo Miki – santo cattolico giapponese
 Nakayama Miki – fondatrice della religione del Tenrikyō
 Takashi Miki – calciatore giapponese
 Takeo Miki – politico giapponese
Miki – allenatore spagnolo di calcio a 5

Altro 
 Capitan Miki – personaggio dell'omonima serie a fumetti
 Miki – personaggio di City Hunter e Angel Heart
 Miki – protagonista femminile di Marmalade Boy
 Miki – uno degli Shugo Chara di Amu Hinamori nel manga e nell'anime Shugo Chara - La magia del cuore
 Miki Aono – personaggio di Fresh Pretty Cure!